Ладовская Балка — топоним в России:

 Ладовская Балка — правый приток р. Горькая Балка, Ставропольский край.
 Ладовская Балка — село, Красногвардейский район, Ставропольский край.

См. также 
 Ладовская — балка в правобережье р. Солёный, Ставропольский край.